To the Lighthouse — romance de Virginia Woolf
 Lighthouse Point — cidade do estado americano da Flórida

Filmes 
 The Lighthouse by the Sea — de 1911
 The Lighthouse by the Sea (1924)
 O Farol (filme) — título original: The Lighthouse; de 2019

Música 
 "Lighthouse (canção de Nicky Romero)"
 Lighthouse (banda) — canadense de rock
 Lighthouse Family — dupla musical britânica

Desambiguações de cinema
Desambiguações de música